Becktonpeut faire référence à :

Patronyme

Norm Beckton (1898-1984), joueur australien de football australien

Toponyme

 Beckton, communauté du comté de Barren dans le Kentucky
 Beckton, quartier de l'est de Londres
 Beckton,  une station de la ligne de métro léger automatique Docklands Light Railway (DLR).

Autre
Beckton, type de microprocesseur

Voir aussi